«Сила зла» () — американский фильм ужасов.

Сюжет 
Обиженные на профессора студенты пытаются зверски убить его и всю его семью. В итоге профессор оказывается единственным выжившим, но он парализован и прикован к больничной койке. Ему удаётся вызвать демона, чтобы тот отомстил за него и его родных. Невидимый демон истязает и одного за другим убивает «плохих парней».

В ролях 

 Кристофер Ли — голос рассказчика
 Ларри Джастин — Мэйсон Харре
 Артур Крейг — детектив Векслер
 Джеймс Абиф — профессор Кантрелл
 Роберт Кларк — Шон Аллен
 Даг Сеньор — Дирк Крамер
 Боб Мид — Фил Джонс

Интересные факты 
Повествование за кадром ведёт (но не появляется не экране) звезда фильмов ужасов Кристофер Ли. Сам Кристофер Ли заявлял, что даже не знал о съёмках этого фильма и записывал текст для совсем другой ленты. По его словам, эту запись без его ведома продали создателям «Силы зла». Ли подал на авторов фильма в суд за использование его голоса и имени, но отозвал иск после того, как его предупредили, что разбирательство будет долгим и дорогим.

Примечания

Ссылки 
  
 
 Рецензия на сайте Cultreviews.com 

Фильмы ужасов 1977 года
Фильмы ужасов США
Фильмы США 1977 года